O nome vulgar piolho-da-roseira, pulgão-da-roseira, afídio-da-roseira ou afídeo-da-roseira (ou piolho-das-roseiras e designações afins) aplica-se às seguintes espécies de afídio:
 Aphis rosae
 Macrosiphum rosae
 Rhodobium porosum
 Siphonophora rosae

Desambiguação